Nore bezeichnet folgende geografische Objekte:

 Nore (Sandbank), eine Sandbank an der Mündung der Themse in die Nordsee
 Nore (Royal Navy), früherer Kommandobereich der britischen Marine an der Mündung der Themse in die Nordsee
 Nore og Uvdal, Kommune in der norwegischen Provinz Viken 
 Nore (Norwegen), ehemalige Kommune und heutige Ortschaft in der norwegischen Provinz Viken
 Nore (Schweden), Ortschaft (Tätort) in der schwedischen Gemeinde Ljusdal
 River Nore, Fluss in Irland

Weiteres:

 N.O.R.E. (* 1976), US-amerikanischer Rapper

Siehe auch
 Noren (Begriffsklärung)